VfB oder VFB steht als Abkürzung für:

 Verband freiberuflicher Betreuer (VfB), seit 2010 Bundesverband freier Berufsbetreuer
 Verband freier Bau- und Bodensachverständiger
 Verein Furka-Bergstrecke (VFB)

VfB („Verein für Bewegungsspiele“, „Verein für Ballspiele“, „Verein für Breitensport“) ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:

 VfB 08 Aachen, Sportverein in Aachen, Nordrhein-Westfalen 
 VfB Altena, Sportverein in Altena, Nordrhein-Westfalen
 VfB Auerbach, Sportverein in Auerbach/Vogtl., Sachsen
 VfB Fichte Bielefeld, Sportverein in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 VfB Bottrop, Fußballverein in Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 VfB Rot-Weiß Braunschweig, Sportverein in Braunschweig, Niedersachsen
 VfB Breslau, ehemaliger Fußballverein in Breslau, Niederschlesien
 VfB Fortuna Chemnitz, Fußballverein in Chemnitz, Sachsen 
 VfB Coburg, ehemaliger Fußballverein in Coburg, Bayern
 VfB Eisleben, ehemaliger Fußballverein aus Eisleben, Sachsen-Anhalt
 VfB Eppingen, Fußballverein in Eppingen, Baden-Württemberg
 VfB Erfurt, ehemaliger Fußballverein in Erfurt, Thüringen
 VfB Forchheim, Sportverein in Forchheim, Oberfranken, vor allem bekannt für Handball
 VfB Friedberg, Sportverein in Friedberg, Hessen
 VfB Friedrichshafen, Sportverein in Friedrichshafen, Baden-Württemberg, vor allem bekannt für Volleyball
 VfB Gießen, Sportverein in Gießen, Hessen
 VfB Glauchau, Fußballverein in Glauchau, Sachsen 
 VfB 1910 Gleiwitz, ehemaliger Fußballverein in Gleiwitz, Oberschlesien
 VfB Preußen Greppin 1911, Sportverein in Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt
 VfB Germania Halberstadt, Verein für Breitensport in Halberstadt, Sachsen-Anhalt
 VfB Helmbrechts, Sportverein in Helmbrechts, Bayern
 VfB Hermsdorf, Sportverein in Berlin
 VfB 03 Hilden, Sportverein in Hilden, Nordrhein-Westfalen
 VfB Hohenems, Fußballverein in Hohenems, Vorarlberg
 VfB Homberg, Sportverein in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 VfB Hüls, Sportverein in Marl, Nordrhein-Westfalen
 VfB Kiel, Fußballverein in Kiel, Schleswig-Holstein
 VfB Kirchhellen, Sportverein in Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 VfB 07 Klötze, Sportverein in Klötze, Sachsen-Anhalt
 VfB 05 Knielingen, Fußballverein in Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 VfB Königsberg, ehemaliger Fußballverein in Königsberg, Ostpreußen
 VfB 06 Langenfeld, Fußballverein in Langenfeld, Nordrhein-Westfalen
 VfB Leimen, Fußballverein in Leimen, Baden-Württemberg 
 VfB Leipzig (1893), Fußballverein in Leipzig, Sachsen
 VfB Leipzig (1991), Fußballverein in Leipzig, Sachsen
 VfB Liegnitz, ehemaliger Fußballverein in Liegnitz, Niederschlesien
 VfB Lohberg, Sportverein in Dinslaken, Nordrhein-Westfalen
 VfB Lübeck, Sportverein in Lübeck, Schleswig-Holstein, vor allem Fußball
 VfB Lützel, Sportverein in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 VfB Marburg, Fußballverein aus Marburg, Hessen
 VfB Mödling, ehemaliger Fußballverein in Mödling, Niederösterreich
 VfB Mühlburg, ehemaliger Fußballverein in Karlsruhe, Baden-Württemberg
 VfB Neckarrems, Sportverein in Remseck am Neckar, Baden-Württemberg
 VfB Neunkirchen, Sportverein in Neunkirchen, Saarland
 VfB Sperber Neukölln, Fußballverein in Berlin
 VfB Glückauf Oelsnitz, Fußballverein in Oelsnitz/Erzgeb., Sachsen
 VfB 1900 Offenbach, Fußballverein in Offenbach am Main, Hessen
 VfB Oldenburg, Sportverein in Oldenburg, Niedersachsen
 VfB Einheit zu Pankow, Fußballverein in Berlin
 VfB Peine, Sportverein in Peine, Niedersachsen
 VfB Pößneck, Fußballverein in Pößneck, Thüringen
 VfB Reichenbach, Sportverein in Reichenbach an der Fils, Baden-Württemberg
 VfB 06/08 Remscheid, Sportverein in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 VfB Sangerhausen, Sportverein in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt
 VfB Speldorf, Fußballverein in Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 VfB Stuttgart, Sportverein in Stuttgart
 VfB 91 Suhl, Sportverein in Suhl, Thüringen
 VfB Theley, Fußballverein in Tholey, Saarland
 VfB Waltrop, Fußballverein in Waltrop, Nordrhein-Westfalen
 VfB 07 Weidenau, Fußballverein in Siegen, Nordrhein-Westfalen
 VfB Wissen, Fußballverein in Wissen, Rheinland-Pfalz
 VfB Zittau, Fußballverein in Zittau, Sachsen
 VfB Zwenkau 02, Fußballverein in Zwenkau, Sachsen

Siehe auch:
 Liste von Sportvereinskürzeln

Abkürzung